Лашеналь () — французская фамилия. Известные носители:

 Лашеналь, Адриен (1849—1918) — швейцарский политик, президент.
 Лашеналь, Луи (1921—1955) — французский альпинист.